Bonnici bzw. Bonniċi ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bonnici (* 1934), maltesischer Mediziner und Politiker der Nationalist Party

 Emanuel Bonnici (1929–2006), maltesischer Politiker
 Ġanni Bonnici (1932–2019), maltesischer Bildhauer, Keramiker und Medailleur
 John Bonnici (* 1965), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in New York
 Josef Bonnici (* 1953), maltesischer Politiker, MdEP
 Maurice Mifsud Bonniċi (* 1926), maltesischer Poet 
 Owen Bonnici (* 1980), maltesischer Politiker
 Roger Bonnici, Kameramann 
 Stéphane Bonnici, französischer Filmregisseur 
 Ugo Mifsud Bonniċi (* 1932), maltesischer Politiker